Buick Roadmaster (1936) – sedan klasy aut luksusowych produkowany w latach 1936–1958.
 Buick Roadmaster (1990) – sedan klasy aut luksusowych produkowany w latach 1990–1996.